Кубок обладателей кубков КАФ 1983 — 9-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 34 африканских стран. Победителем второй раз подряд стал египетский клуб Мокавлун.

Предварительный раунд 

|}

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 
Первый матч состоялся 21 ноября, ответный — 2 декабря 1983 года.

|}

Чемпион

Ссылки 
 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1983 на сайте RSSSF

Примечания 

1983
Футбол в Африке в 1983 году